Первая лига 2008/2009 годов () — 61-й сезон второй по значимости лиги Польши по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Первая лига 2008/2009 на 90minut.pl 
 Первая лига 2008/2009 на rsssf.com 

2008/2009
Польша
Польша
Спорт в Польше в 2008 году
Спорт в Польше в 2009 году